Frumerie ist der Familienname folgender Personen:

 David Frumerie (1641–1677), schwedischer Maler und Vergolder
 Agnes de Frumerie (1869–1937), schwedische Bildhauerin und Glaskünstlerin
 Gunnar de Frumerie (1908–1987), schwedischer Pianist und Komponist
 Carin de Frumerie-Luthander (1911–1974), schwedische Cellistin
 Karin de Frumerie (* 1978), schwedische Schauspielerin